Hollington (Derbyshire) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Hollington (East Sussex) – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Hollington (Hampshire) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hollington (Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)